Хромцово — название населённых пунктов в России:

 Хромцово — село в Фурмановском районе Ивановской области.
 Хромцово — село в Верхнеландеховском районе Ивановской области.
 Хромцово — село в Белоярском городском округе Свердловской области.
 Хромцово — село в Рамешковском районе Тверской области.